Het WTA-tennistoernooi van Hawaï (officieel Big Island Championships) van 2002 vond plaats van maandag 9 tot en met zondag 15 september 2002 in de Amerikaanse plaats Waikoloa op het Hawaïaanse eiland Hawaï ("Big Island"). Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sandrine Testud was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Luxemburgse Anne Kremer strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Cara Black uit Zimbabwe won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij het tweede reeks­hoofd, de Amerikaanse Lisa Raymond, in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Black wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het zou haar enige WTA-enkel­speltitel blijven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens bereikte de halve finale – daar werd zij verslagen door Lisa Raymond.

De Nederlandse Anousjka van Exel had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – zij verloor haar openingspartij in twee tiebreak-sets.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tina Križan en Katarina Srebotnik hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, de Belgische Els Callens en Barbara Schett uit Oostenrijk, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Nannie de Villiers en Irina Seljoetina.

Het als tweede geplaatste duo Meilen Tu en María Vento-Kabchi won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Nannie de Villiers en Irina Seljoetina in drie sets. Het was hun eerste, tevens laatste, gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Tu had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Venezolaanse Vento-Kabchi ook een.

Behalve Els Callens waren er geen andere Belgische deelneemsters.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Elizabeth Schmidt (VS) – zij bereikten de tweede ronde, waarin zij verloren van de latere winnaressen. Haar landgenote Jolanda Mens en Wit-Russin Natalja Dzjamidzenko verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hawaï 2002
Hawaï